Als Bahnhof Weilheim werden folgende Bahnstationen bezeichnet:
 Bahnhof Weilheim (Oberbay), Kreuzungsbahnhof in Bayern
 Bahnhof Weilheim (Teck), aufgelassener Endbahnhof der Bahnstrecke Kirchheim (Teck) Süd–Weilheim (Teck)
 Haltepunkt Weilheim (b Tübingen), aufgelassener Haltepunkt der Bahnstrecke Plochingen–Immendingen
 Haltepunkt Weilheim (Württ), Haltepunkt der Bahnstrecke Plochingen–Immendingen